Hirtenhaus steht für:

 Hirtenhaus, ein Wohnhaus für Hirten

 Hirtenhaus (Achering), ein ehemaliges Hirten- und Armenhaus in Freising in Bayern
 Hirtenhaus (Kötzschenbroda), ein ehemaliges Hirten- und Armenhaus in Radebeul-Kötzschenbroda in Sachsen
 Hirtenhaus (Weismain), ein ehemaliges Hirten- und Armenhaus in Weismain in Bayern
 Hirtenhaus (Tannheim) im Landkreis Biberach in Oberschwaben
 Heimatmuseum Reiskirchen, ein ehemaliges Hirtenhaus in Reiskirchen in Hessen